Carini ist der Familienname folgender Personen:

 Fabián Carini (* 1979), uruguayischer Fußballtorhüter 
 Giacinto Carini (1821–1880), italienischer General, Garibaldiner, Vater von Isidoro
 Isidoro Carini (1843–1895), italienischer Historiker und Bibliothekar
 Piero Carini (1921–1957), italienischer Autorennfahrer
 Marco Carini (* 1962), deutscher Journalist und Autor

Carini ist eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Palermo in der Region Sizilien in Italien; siehe Carini